Joseph Brennan (1889–1968) – irlandzki polityk
 Joseph Brennan (1900–1989) – amerykański koszykarz, trener
 Joseph Brennan (1912–1980) – irlandzki polityk, minister
 Joseph Edward Brennan (ur. 1934) – amerykański polityk i prawnik
 Joseph Vincent Brennan (ur. 1954) – amerykański biskup katolicki